James St. Clair-Erskine ist der Name folgender Personen:

* James St. Clair-Erskine, 2. Earl of Rosslyn (1762–1837), britischer Peer, General und Politiker
 James St. Clair-Erskine, 3. Earl of Rosslyn (1802–1866), britischer Peer, General und Politiker
 James St. Clair-Erskine, 5. Earl of Rosslyn (1869–1939), britischer Peer und Politiker